Sarai Berke ou Novi Sarai (Nouvelle Sarai), fondée en 1261 par Berké, est la seconde capitale, après Sarai Batu, de la Horde d'or. Comme Sarai Batu, elle est située près de Volgograd, au bord de la Volga. Son emplacement est à l'Est de l'actuelle ville de Voljski dans l'Oblast de Volgograd, en Russie.

Annexes

Articles connexes 
 Johannes Schiltberger (1381-1440c)

Horde d'or